Winoroślowce (Vitales Reveal) – rząd roślin okrytonasiennych wyróżniony m.in. w systemach Reveala i APG. We współczesnych ujęciach obejmuje zwykle jedną rodzinę winoroślowatych Vitaceae, czasem z wyodrębnianą z niej rodziną nałużynowatych Leeaceae. Rośliny tu zaliczane dawniej włączane były zwykle do rzędu szakłakowców (np. w systemie Cronquista z 1981).

Systematyka 

W nowoczesnych systemach klasyfikacyjnych nie budzi kontrowersji przynależność różnych rodzajów roślin do rzędu. Brak jednak zgodności co do ich rangi systematycznej. Problematyczna jest ranga rodzaju Leea, występującego w południowo-wschodniej Azji i tropikalnej Afryce. Niektórzy autorzy (np. Reveal i Takhtajan) wyróżniają ten rodzaj w randze odrębnej rodziny. Inni (np. Peter F. Stevens i jego Angiosperm Phylogeny Website) wyróżniają ten rodzaj w randze podrodziny, a w rzędzie umieszczają jedną rodzinę winoroślowatych.

W systemie APG I (1998) zaliczane tu rośliny umieszczone były w jednej rodzinie Vitaceae umieszczonej w obrębie core eudicots bez przypisania do rzędu. W systemie APG II z 2003 rodzina nadal nieprzypisana do rzędu włączona została do grupy rosids (≡ różowych). W wersji tego systemu z 2009 wyodrębniona została już jako rząd Vitales zajmujący pozycję siostrzaną (aczkolwiek bez mocnego wsparcia) względem grup fabids i malvids w obrębie różowych. W systemie APG IV (2016) pozycja ta nie uległa zmianie.

Pozycja systematyczna rzędu w kladogramie dwuliściennych właściwych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział według systemu APG IV, Dahlgrena i Angiosperm Phylogeny Website
 Rodzina: Vitaceae Juss. – winoroślowate
 podrodzina: Leeoideae Burmeister
 podrodzina: Viticoideae Eaton

 Pozycja w systemie Ruggiero i in. (2015)
W systemie Ruggiero i in. (2015) rząd należy do jednego z 18 nadrzędów okrytonasiennych – różopodobnych Rosanae, w którego obrębie zajmuje pozycję bazalną.

 Podział na rodziny według Reveala (1994-1999) i systemu Takhtajana (1997 i 2009)
 Vitaceae Juss. – winoroślowate
 Leeaceae (DC.) Dumort. – nałużynowate

W systemie z lat 2007-2008 Reveal, podobnie jak APweb wszystkie taksony z rzędu połączył w jednej rodzinie winoroślowatych (Vitaceae).

Przypisy 

Winoroślowce